Славки:

 Славки — род птиц из семейства славковых.
 Славки — село, Песчанский сельский совет, Решетиловский район, Полтавская область, Украина.